Inzá, gemeente in het Colombiaanse departement Cauca
 Inza (Rusland), stad in de Russische oblast Oeljanovsk